Оса Свенссон (), урождённая — Карлссон (; родилась 16 июня 1975 года в Сурахаммаре, Швеция) — шведская теннисистка.
 Победительница 9 турниров WTA (2 — в одиночном разряде).
 Финалистка 2 юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (US Open-1991, Australian Open-1993).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-1993).

Общая информация 
Оса — одна из трёх детей Леннарта и Сигне Карлссонов. Её брата зовут Юхан, а сестру — Анна.

8 декабря 2001 года шведка вышла замуж за Никласа Свенссона и сменила фамилию. Муж потом сопровождал её на соревнованиях и помогал в тренировках. 6 августа 2005 года у супругов родилась дочь Нора.

Спортивная карьера 
Оса с юниорских лет считалась одной из надежд национального женского тенниса. В 1992 году она, в паре с соотечественницей Анной Свенссон дошла до финала парного турнира престижного бельгийского Astrid Bowl, а полгода спустя отметилась в полуфинале одиночного и финале парного турниров Australian Open.

Выступления во взрослых турнирах начинаются с 1990 года. После нескольких лет участия в соревнованиях ITF Карлссон в 1992 году дебютирует в квалификации соревнования WTA. Постепенно набираясь опыта, Оса к сентябрю пробивается в Top200, попутно выиграв свои первые профессиональные титулы.

В 1993 году шведка впервые играет январскую серию турниров в Австралии и там же дебютирует в отборе турнира Большого шлема. В июле Оса проводит первый матч за сборную в Кубке Федерации. До конца года Карлссон удаётся выиграть несколько матчей на достаточно крупных турнирах (добыт первый четвертьфинал турнира WTA) и закрепиться в Top200.

В 1994 году постепенный прогресс продолжается: во время весеннего зелёного грунтового сезона Оса отмечается в полуфинале турнира в Хьюстоне (обыграв Барбару Риттнер) и выходит в третий круг турнира в Амелии-Айленде. В начале мая добыт первый финал турнира WTA — в Праге. Эта серия успехов позволяет шведке войти и закрепиться в Top100, а также дебютировать в основной сетке турнира Большого шлема (во Франции).

Постепенно растущая стабильность позволяет шведке к середине февраля 1996 года не только всё чаще обыгрывать игроков Top50, но и самой войти в число 30 сильнейших теннисисток планеты. 1 апреля, как потом выяснится, Оса поднимется на свою пиковую позицию в одиночном рейтинге, заняв 28-е место. Удержаться на этом уровне долго не удаётся и, пройдя через серию из пяти поражений подряд, Карлссон опускается в середину второй полусотни. Осенью результаты чуть выправляются, когда шведка доходит до четвёртого круга на US Open и выходит в финал 75-тысячника в Лиможе. Постепенно Оса все реже проигрывает и к маю 1997 года она почти достигает пикового рейтинга. Выиграть турнир WTA при этом не удаётся, но время от времени Оса пополняет свой список побед над игроками Top20 (так в этот период добыты две победы над австрийкой Барбарой Паулюс).

С осени результаты опять идут на спад и спустя год — к апрелю 1998 года — Оса вылетает из Top100. Во второй половине сезона приходится вернуться на соревнования ITF. Полученная дополнительная игровая практика позволяет чуть улучшить результаты и пятый год подряд завершить сезон в числе ста сильнейших теннисисток планеты. В 1999 году особого улучшения результатов не происходит и только поздней осенью, одержав дебютную победу на одиночном соревновании WTA (в Малайзии), Оса поднимается в Top70.

В 1999 году к ней приходят первые крупные парные успехи — несколько турниров наигрывается пара с француженкой Эмили Луа. К концу года девушки выигрывают три турнира, в том числе впервые побеждая на турнире WTA.

В 2000 году частично возвращается былая стабильность результатов и к лету, выйдя в четвёртый круг Roland Garros (по пути переиграна Сандрин Тестю), шведка возвращается в Top40. После очередного подъёма следует спад — Оса вновь постепенно проваливается к границе первой и второй сотни. В эти же сроки выигран второй (и самый крупный) парный титул — в Ганновере.

Весной 2002 года шведка завоёвывает свой второй одиночный титул WTA, выиграв соревнование в хорватском Боле.

В марте 2003 года на турнире в Майами Оса получает серьёзную травму, выбившую её из строя на семь месяцев. Вернувшись в строй осенью, Свенссон в течение года пытается вернуться на былые позиции, но всё, что ей удаётся — это подняться в Top200.

В январе 2005 года шведка завершает карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (16)

Победы (7)

Поражения (9)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся 16 июня
Родившиеся в Сурахаммаре
Теннисисты Швеции